Cuentos de los bosques de Viena   refiere a varias obras relevantes en la cultura alemana, que incluyen:  
el vals de Johann Strauss (hijo);
la obra de teatro de Ödön von Horváth;y